Стремсунд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Стремсунд — місто у Швеції, у лені Ємтланд.